Жуіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Жуіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Жуіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер